Николай Васильевич Баранов ( — ?) — русский морской офицер, капитан 2-го ранга, участник Цусимского сражения.

Биография 
 1876 — Поступил на действительную службу.
 30 мая 1877 — Вольноопределяющийся 2-го разряда.
 1 мая 1879 — Гардемарин с назначение в Гвардейский флотский экипаж.
 30 августа 1880 — Мичман.
 1 января 1885 — Лейтенант.
 6 декабря 1898 — Капитан-лейтенант.
 1898—1900 — Командир парохода «Онега».
 1900—1902 — Старший офицер императорской яхты «Полярная Звезда».
 28 июня — 8 ноября 1902 — Заведующий катерами императорской фамилии.
 23 октября 1902 — Командир эсминца «Бедовый».
 Заведующий 1-м отрядом эскадренных миноносцев 2-й эскадры Тихого океана.

Во время Цусимского сражения принял с эскадренного миноносца «Буйный» эвакуированных чинов штаба старшего флагмана, включая самого вице-адмирала З. П. Рожественского. 15 мая 1905 года сдался в плен.

Отличия 
 Сербская медаль Такова 4-й степени (1892)
 Орден Святой Анны III степени (6.12.1894)
 Серебряная медаль в память Царствования Императора Александра Третьего (1896)
 Бронзовая медаль за участие в проведении первой переписи населения (1897)
 Сиамский орден Белого слона 4-го класса (1897)
 Серебряная медаль в память Священного Коронования Их Императорских Величеств (1898)
 Датский орден Данеборга кавалерского креста (1898)
 Прусский орден Короны 2-й степени (1901)
 Французский орден Почётного легиона офицерского креста (1902)
 Японский орден Восходящего Солнца 4-й степени (1902)
 Итальянский орден Короны кавалерского креста
 Орден Святого Владимира IV степени с бантом (1904) за 20 успешных ежегодных кампаний
 Орден Святого Станислава II степени (6.12.1904)

Умершие в XX веке
Капитаны 2-го ранга (Российская империя)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Персоналии, чья дата смерти не установлена